Irimia ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Irimia (* 1991), rumänischer Eishockeyspieler
 Dumitru Irimia (1939–2009), rumänischer Sprachwissenschaftler